Julian Talbot (né le  à Wahnapitae, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 avec les 67's d'Ottawa dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || 67 d'Ottawa || LHO ||62 ||10 ||18 ||28 ||13 ||23 ||1 ||7 ||8 ||2
|-
|2003-2004 || 67 d'Ottawa || LHO ||68 ||18 ||31 ||49 ||56 ||7 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2004-2005 || 67 d'Ottawa || LHO ||68 ||25 ||41 ||66 ||50 ||21 ||8 ||12 ||20 ||31
|-
|2005-2006 || 67 d'Ottawa || LHO ||65 ||30 ||47 ||77 ||70 ||3 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2006-2007 || Aces de l'Alaska || ECHL ||66 ||20 ||33 ||53 ||54 ||15 ||9 ||11 ||20 ||8
|-
|2006-2007 || Bruins de Providence || LAH ||7 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH ||78 ||24 ||26 ||50 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH ||65 ||20 ||23 ||43 ||43 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH ||76 ||17 ||15 ||32 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 77|| 13|| 32|| 45|| 41|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 49|| 15|| 21|| 36|| 48|| 13|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
|2012-2013 ||Eisbären Berlin ||DEL || 49|| 13|| 17|| 30|| 48|| 13|| 8|| 11|| 19|| 10
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 39|| 12|| 16|| 28|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 50 || 12 || 21 || 33 || 30 || 3 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin|| DEL || 52 || 7 || 15 || 22 || 54 || 7 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin|| DEL || 45 || 4 || 14 || 18 || 40 ||14 || 5 || 4 || 9 || 4
|-
| 2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 53 || 13 || 6 || 19 || 44 || 6 || 0 ||  2 || 2 || 4
|-
| 2018-2019 ||  ETC Crimmitschau || DEL 2 || 52 || 16 || 34 || 50 || 44 || 8 || 3 || 1 || 4 || 46
|-
| 2019-2020 || ETC Crimmitschau || DEL 2 || 7 || 3 || 4 || 7 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Nottingham Panthers || EIHL || 33 || 15 || 15 || 30 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des Nottingham Panthers
Attaquant de hockey sur glace